

Film
One Jump Ahead – cortometraggio del 1922 diretto da Ford Beebe
One Jump Ahead – film britannico del 1955 diretto da Charles Saunders

TV
One Jump Ahead – episodio del 1950 della serie tv Il cavaliere solitario
One Jump Ahead – episodio del 1993 della serie tv Stay Lucky